

Miejscowości 
 Moya – miasto na Komorach
 Moya – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Fuentelespino de Moya – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Santa Cruz de Moya – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Moya – gmina w Hiszpanii, na wyspie Gran Canaria, w prowincji Las Palmas, we wspólnocie autonomicznej Wysp Kanaryjskich

Inne 
 Moya – sieć stacji paliw

Zobacz też 
 Carlos Moyá – hiszpański tenisista
 choroba moyamoya